Мехмед-бег Капетанович-Любушак (; (, с. Витина Боснийский эялет, Османская империя (ныне г. Любушки,  — , , Кондоминиум Босния и Герцеговина) — боснийский писатель, фольклорист, интеллектуал. Государственный деятель. Градоначальник Сараево (1893—1899).

Внёс большой вклад в процесс национальной идентификации боснийцев.

Биография 
Родился в благородной боснийской семье. Окончил медресе в г. Любушки. Изучал восточные языки. Служил чиновником в нескольких городах Боснии.

С 1878 года жил в Сараево. В 1893 году стал градоначальником Сараево. Занимался развитием городской инфраструктуры. При нём началась активная электрификация города. 1 мая 1895 года в Сараево вместо масляных фонарей впервые было включено электрическое уличное освещение. В тот же день Сараево стал одним из первых европейских городов, где стали эксплуатироваться электрические трамваи, заменившие конки.

В июле 1898 года пережил инсульт, в связи с проблемами со здоровьем, в апреле 1899 года он ушёл с поста мэра.

Творчество 
В конце XIX века Капетанович активно занимался сбором фольклора в Боснии и Герцеговине и соседних регионах.

Опубликовал несколько книг. В 1891 году основал влиятельный политический журнал «Босняк» («Bošnjak»), вокруг которого собрал ряд боснийских интеллектуалов своего времени.

Автор ряда исторических и публицистических работ.

Стал известен после опубликования в 1888 году сборника народных пословиц, поговорок и песен под названием «Народное благо» («Narodno blago»). Во второй книге «Восточное сокровище» (1896) собрал и перевёл новые турецкие, арабские и персидские пословицы и поговорки.

Избранные произведения 
 Risale-i ahlak (1883)
 Sto misle muhamedanci u Bosni? (1886)
 Narodno Blago (1887)
 Boj pod Banjomlukom 1737 (1888)
 Budućnost ili napredak muhamedanaca u Bosni i Hercegovini (1893)

Примечания

Литература 
 Narodno-blago Mehmed beg Kapetanović Ljubušak

Ссылки 
 Mehmed beg Kapetanovic Ljubusak
 Что же такое Герцеговина?

Боснийские писатели
Переводчики Боснии и Герцеговины
Фольклористы Боснии и Герцеговины
Фольклористы XIX века
Публицисты Боснии и Герцеговины
Журналисты Боснии и Герцеговины
Мэры Сараева